

Codici 
 qwt – codice ISO 639-3 della lingua kwalhioqua-tlatskaai

Informatica 
 Qwt (libreria) – libreria di widget Qt per applicazioni tecniche